Фриленд ():
 Фриленд (тауншип, Миннесота)
 Фриленд, Кайл — американскй бейсболист
 Фриленд (виртуальное государство) — виртуальное государство (см. Mr. Freeman)

См. также 
 Фриланд